Iljino () ist ein russischer Ortsname:
 Iljino (Archangelsk, Cholmogory), Dorf im Rajon Cholmogory, Oblast Archangelsk
 Iljino (Archangelsk, Kargopol) Dorf im Rajon Kargopol, Oblast Archangelsk
 Iljino (Brjansk), Dorf in der Oblast Brjansk
 Iljino (Irkutsk), Dorf in der Oblast Irkutsk
 Iljino (Jaroslawl), Dorf im Rajon Jaroslawl, Oblast Jaroslawl
 Iljino (Jaroslawl, Rybinsk), Dorf im Rajon Ryninsk, Oblast Jaroslawl
 Iljino (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, bis 1946: Bumbeln, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen
 Iljino (Kurgan), Dorf in der Oblast Kurgan
 Iljino (Leningrad), Dorf in der Oblast Leningrad
 Iljino (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Iljino (Moskau, Dmitrow), Dorf im Rajon Dmitgrow, Oblast Moskau
 Iljino (Moskau, Istra), Dorf im Rajon Istra, Oblast Moskau
 Iljino (Moskau, Klin), Dorf im Rajon Klin, Oblast Moskau
 Iljino (Moskau, Wolokolamsk), Dorf im Rajon Wolokolamsk, Oblast Moskau
 Iljino (Moskau, Woskressensk), Dorf im Rajon Woskressensk, Oblast Moskau
 Iljino (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan
 Iljino (Smolensk, Gagarin), Dorf im Rajon Gagarin, Oblast Smolensk
 Iljino (Smolensk, Tjomkino), Dorf im Rajon Tjomkino, Oblast Smolensk
 Iljino (Tatarstan), Dorf in der Republik Tatarstan
 Iljino (Tomsk), Dorf in der Oblast Tomsk
 Iljino (Twer, Rameschki, Nekrassowo), Dorf in der Gemeinde Nekrassowo im Rajon Rameschki, Oblast Twer
 Iljino (Twer, Rameschki, Nikolskoje), Dorf in der Gemeinde Nikolskoje im Rajon Rameschki, Oblast Twer
 Iljino (Twer, Sapadnaja Dwina), Dorf im Rajon Sapadnaja Dwina, Oblast Twer
 Iljino (Twer, Torschok), Dorf im Rajon Torschok, Oblast Twer
 Iljino (Wladimir, Gus-Chrustalny), Dorf im Rajon Gus-Chrustalny, Oblast Wladimir
 Iljino (Wladimir, Kowrow), Dorf im Rajon Kowrow, Oblast Wladimir